Oskarshamn (gemeente), een gemeente in Zweden
 Oskarshamn (stad), de hoofdstad van deze gemeente